Перегрин (умер в 138 году) — епископ Терни. День памяти — 16 мая.

Святой Перегрин был епископом Терни. Считается, что при нём начали строительство городского собора.

Ссылки 
 St. Peregrinus
 Ὁ Ἅγιος Περεγρίνος Ἐπίσκοπος Τέρνι
 St. Peregrinus of Terni

Персоналии по алфавиту
Христианские святые II века
Святые по алфавиту
Умершие в 138 году
Святые Умбрии
Католические святые